Riederberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Riederberg (Lam), Ortsteil des Marktes Lam, Landkreis Cham, Bayern
 Riederberg (Nattheim), Ortslage von Nattheim, Baden-Württemberg
 Riederberg (Wienerwald), Passhöhe bei Ried am Riederberg und Ort der Gemeinden Sieghartskirchen und Tullnerbach, Niederösterreich
 Riederberg (Gemeinde Sieghartskirchen), Ortschaft der Gemeinde Sieghartskirchen, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Riederberg (Gemeinde Tullnerbach), Ort in Tullnerbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Riederberg FR, Weiler in der Gemeinde Bösingen im Kanton Freiburg
 Riederberg-Restauration, ein ehemaliges Ausflugslokal in Wiesbaden

 eine Erhebung, 1054 m, bei Wörgl im Inntal, Tirol, Nebengipfel des Möslalmkogel 

Siehe auch
 Riedersberg